Alive II — музичний альбом гурту Kiss. Виданий 28 листопада 1977 року лейблом Casablanca Records. Загальна тривалість композицій становить 71:26. Альбом відносять до напрямку хард-рок.

Список пісень

Сторона перша 
 Detroit Rock City — 3:58'
 King of the Night Time World — 3:06
 Ladies Room — 3:11
 Makin' Love — 3:13
 Love Gun — 3:34

Сторона друга 
 Calling Dr. Love — 3:32
 Christine Sixteen — 2:45
 Shock Me — 5:51
 Hard Luck Woman — 3:06
 Tomorrow and Tonight — 3:20

Посилання 
 

Альбоми Kiss